Le sigle UNIT peut renvoyer à : 
 UNIT, l'Université Numérique Ingénierie et Technologie
 UNIT, United Nations Intelligence Taskforce